Володимир Валентинович Голубош (нар.14 червня 1978 м. Рівне, Україна) – генерал поліції 3-го рангу, начальник Департаменту головної інспекції Національної поліції України. Кандидат юридичних наук, доцент.

Біографія 
У 1998 році закінчив Прикарпатську філію Національної академії внутрішніх справ.

З 1998 по 2009 рік проходив службу в оперативних підрозділах УМВС України в Рівненській області.

2009-2014 - працював на керівних посадах в УМВС у Черкаській області.

З 2000 по 2003 рік навчався у Харківському національному університеті внутрішніх справ.

2014-2015 – заступник начальника УМВС України в Рівненській області - начальник кримінальної міліції.

2015-2016 – начальник Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області.

У 2016 році закінчив Національну академію внутрішніх справ, здобув ступінь магістра за спеціальністю «Управління у сфері правопорядку».

2017 - центральний апарат Національної поліції України, Львівська область.

2017-2018 – заступник начальника ГУНП в Хмельницькій області - начальник кримінальної поліції.

З червня 2018 по липень 2021 року перебував на посаді начальника ГУНП в Івано-Франківській області. Період службової діяльності підрозділів ГУНП в Івано-Франківській області під керівництвом Володимира Голубоша визначається підвищенням показників стосовно ефективності розкриття та розслідування кримінальних правопорушень, розшукової роботи, забезпечення публічної безпеки і порядку, підвищення інформаційної безпеки, взаємодії з суспільством та рівня довіри громадян до поліції  в цілому. За загальними підсумками діяльності територіальних підрозділів поліції Івано-Франківської області кількість кримінальних правопорушень у регіоні за даний період зменшилася майже на 15%.

У 2019 році отримав науковий ступень кандидата юридичних наук.

У жовтні 2020 року Указом Президента України присвоєне спеціальне звання ­­генерал поліції третього рангу.

У лютому 2021 року здобув вчене звання доцент. 

З липня 2021 року очолює Департамент головної інспекції Національної поліції України.

Кандидат у майстри спорту України з кульової стрільби (2019)

Володіє іспанською мовою.

Нагороди 
«Почесний знак МВС України»;

«За відзнаку в службі»;

«За сумлінну службу»;

«За доблесть і відвагу в службі карного розшуку»;

Наукова діяльність 
У 2019 році захистив дисертаційне дослідження дисертаційне дослідження «Кримінальна відповідальність за злочини проти громадської безпеки, предметом яких є зброя, бойові припаси, вибухові речовини та вибухові пристрої (статті 262, 263, 263-1, 264 КК України)» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.

У лютому 2021 року Наказом Міністерства освіти і науки України присвоєне вчене звання доцент. Тема дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктора наук за спеціальністю 081 – «право»: «Духовно-ціннісні аспекти розвитку кримінологічної науки в умовах глобалізаційних викликів та сучасних реалій: міждисциплінарний дискурс та концептуалізація».

Доцент кафедри кримінального права, процесу і криміналістики Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія».

Є автором понад 40 наукових та навчально-методичних праць, серед яких 1 монографія - «Кримінальна відповідальність за злочини проти громадської безпеки, предметом яких є зброя, бойові припаси, вибухові речовини та вибухові пристрої (статті 262, 263, 263-1, 264 КК України)».

ЗМІ 
«Служба в органах внутрішніх справ стала невід’ємною частиною мого життя. Завжди стараюся зробити так, щоб колективна праця була оцінена громадськістю з позитивного боку. Це основа для мене, а також те, що кожен повинен виконувати свою роботу добре – відповідально та професійно». Володимир Голубош у рубриці ThinBlueLine
 
«Прикарпатська поліція працювала за основними пріоритетами, визначеними Національною поліцією. Насамперед, над підвищенням якості та оперативності реагування на кримінальні правопорушення та інші події. Так, до поліції надійшло майже 137 тисяч заяв і повідомлень, що на 2273 більше, ніж у 2018 році. Це свідчить про підвищення довіри населення та реєстрацію всіх, без винятку, заяв». Інтерв’ю начальника ГУНП в Івано-Франківській області Володимира Голубоша
 
«Показовим є те, що попри збільшення заяв і повідомлень громадян кількість кримінальних злочинів не зросла, а навпаки, більш ніж на тисячу зменшилася, в тому числі тяжких та особливо тяжких. Прикарпаття і надалі залишається одним із найбільш безпечних регіонів нашої держави, що є добрим результатом тісної співпраці органів поліції, місцевої влади та громадськості». Інтерв’ю з начальником ГУНП в Івано-Франківській області Володимиром Голубошем
 
«Розкриття кожного, наголошу кожного злочину, є пріоритетним! Не залежно від ступення тяжкості, адже ми маємо допомогти всім людям, які звертаються до нас». Володимир Голубош. Засідання колегії ГУНП в Івано-Франківській області
 
«Нашим спільним завданням, як поліції, так і громадськості, без якої ми не зможемо ефективно і якісно виконувати поставлені завдання та функції, є неухильне дотримання та виконання чинного законодавства, бути активними учасниками суспільних процесів, адже від злагоджених дій та зусиль залежить стабільний та прогресивний розвиток держави». Інтерв’ю начальника ГУНП в Івано-Франківській області Володимира Голубоша
 
«Поліцейський колектив – це велика команда професіоналів, які щоденно борються зі злом, стоять на сторожі добра і справедливості, права і моралі, людяності. Однак один у полі не воїн. У відповідності до підходу, який пропонує Community Policing, поліція повинна виконувати широке коло соціальних, не властивих їй досі, функцій, а саме діяти у тісній співпраці з органами влади, громадськими активістами, громадянами». Володимир Голубош про Community Policing
 
«Сучасному суспільству і поліції зокрема потрібні фахівці нової формації і типу мислення, що володіють високими професійними знаннями, такими особистісними якостями як здатність до креативної діяльності, високий рівень інтелекту і культури». Інтерв’ю з Володимиром Голубошем

Посилання 

 Наукометричний профіль Голубоша В. В. в "ORCID" 

 Наукометричний профіль Голубоша В. В. в "Google Scholar"

Примітки 

Керівні працівники Національної поліції України
Генерали поліції 3-го рангу
Кандидати юридичних наук України
Нагороджені відзнакою «За відзнаку в службі»
Нагороджені нагрудним знаком «Учасник АТО»
Нагороджені відзнакою «Почесний знак МВС України»